Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 16 van 1987 was het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 16 van 1987. Het kwalificatietoernooi duurde van van 22 juni 1986 tot en met 18 januari 1987. Op het toernooi werd gewerkt via een knock-outsysteem, waarbij de twee landen steeds een uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar spelen. De drie winnaars mogen deelnemen aan het wereldkampioenschap voetbal dat gespeeld wordt in Canada.

Gekwalificeerde landen
De landen die zich voor het wereldkampioenschap gekwalificeerd hebben zijn:

Wedstrijden

Eerste ronde

Ivoorkust kwalificeert zich na strafschoppen (4–3) voor de tweede ronde.

Lesotho kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Soedan kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Kameroen kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Ghana kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Liberia kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Tweede ronde

Nigeria kwalificeert zich voor de derde ronde op basis van het Uitdoelpuntregel.

Algerije kwalificeert zich voor de derde ronde.

Guinee kwalificeert zich voor de derde ronde.

Ivoorkust kwalificeert zich voor de derde ronde.

Egypte kwalificeert zich voor de derde ronde.

Zambia kwalificeert zich voor het hoofdtoernooi.

Derde ronde

Egypte kwalificeert zich voor het hoofdtoernooi.

Ivoorkust kwalificeert zich voor het hoofdtoernooi.

Nigeria kwalificeert zich voor het hoofdtoernooi.

Externe links
CAF – online
RSSSF

Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17
Voetbal in 1986
Voetbal in 1987